

Übersicht über die jeweils ersten Raumfahrer eines Landes 
Seit dem ersten Raumflug, der von der Sowjetunion durchgeführt wurde, sind Raumfahrer aus 38 Staaten in den Weltraum geflogen. Für jede Nation ist die jeweils erste Mission aufgeführt. Die Liste bezieht sich auf die Nationalität zur Zeit des Raumfluges.

Die ersten Jahre flogen ausschließlich sowjetische und amerikanische Raumfahrer ins All. Erst 17 Jahre nach Gagarins Erstflug flog ein Raumfahrer einer dritten Nation in den Weltraum. In den folgenden Jahren konnten im Rahmen des Interkosmos-Programms immer mehr Kosmonauten aus dem Ostblock mit sowjetischen Raumschiffen mitfliegen.

Länderstatistik nach der Anzahl der Raumfahrer und Gesamtzeit im All 
Diese Übersicht zeigt mit Stand 14. Dezember 2016 die Anzahl der Raumfahrer, die jedes Land in den Weltraum gestartet hat, sowie deren Gesamtdauer. Sie zählt alle Raumfahrer, die mindestens eine Erdumkreisung vollzogen haben.

Der Unterschied zwischen den USA und der ehemaligen Sowjetunion ist auf die jeweils eingesetzten Technologien zurückzuführen. Während mit einem amerikanischen Space Shuttle bis zu acht Raumfahrer zu kurzen Einsätzen ins All fliegen können, sind es bei dem russischen Sojus-Raumschiff höchstens drei. Die sowjetische und jetzt russische Raumfahrt wurde seit den 1970er Jahren darauf ausgerichtet, Raumstationen über längere Zeit im Orbit zu betreiben und nutzt ihre Raumschiffe für Zubringerdienste. Die amerikanische Raumfahrt verwendete dagegen die Raumfähren, um bei vergleichsweise kurzen Missionen an Bord Forschung zu betreiben oder Nutzlasten auszusetzen.

Stand: 14. Dezember 2016, 00:00 UTC, während ISS-Expedition 50. Quelle:

In obiger Tabelle werden die US-Amerikaner mit doppelter Staatsbürgerschaft Ansari, Foale, Garriott, Patrick, Sellers und Simonyi zu den USA gezählt, und der britisch-südafrikanische Staatsbürger Shuttleworth zu Südafrika. Deshalb ist der Iran nicht aufgeführt, und für das Vereinigte Königreich sind nur zwei von vierzehn Raumflügen angegeben; ebenso nur einer von dreien für Ungarn.

Remek und Jähn waren zum Zeitpunkt ihres Raumfluges Bürger der Tschechoslowakei bzw. der DDR.

Anmerkungen 
 1991 zerbrach die Sowjetunion in die unabhängigen Staaten Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan.  Zur Zeit des Auseinanderfalls waren Sergei Krikaljow und Alexander Wolkow an Bord der Mir. Sie starteten als Sowjetbürger und landeten als russische Bürger.  Alexander Kaleri und Alexander Wiktorenko waren danach die ersten Bürger Russlands im All.
 1993 teilte sich die Tschechoslowakei in die Tschechische und die Slowakische Republik
 Am 3. Oktober 1990 erfolgte der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Ulf Merbold war 1992 der erste gesamtdeutsche Raumfahrer.

Siehe auch 
 Liste der Raumfahrer
 Raumfahrtnation

Einzelnachweise 

Liste (Raumfahrt)
!Landerstatistik der bemannten Raumfahrt